Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Glasgow, en référence à la ville écossaise du même nom :
  : un 20 canons écossais précédemment baptisé Royal Mary, transféré dans la Royal Navy en 1707 et vendu en 1719 ;
  : un 24 canons lancé en 1745 et vendu en 1756 ;
  : un 20 canons lancé en 1757 et incendié accidentellement en 1779 ;
  : une frégate 40 canon de classe Endymion lancé en 1814 et détruit en 1829 ;
  : une frégate lancée en 1861 et vendue en 1884 ;
  : un croiseur léger de  lancé en 1909 et vendu en 1927 ;
  : un croiseur léger de  lancé en 1936 et démoli en 1958 ;
  : un destroyer type 42 lancé en 1976, sorti de service en 2005 et déconstruit en 2009 ;
 HMS Glasgow : une frégate de type 26 mise sur cale en 2017.

Glasgow